Métro Paris 03